

Мала Гора — присілок, Сернурський район, Марій Ел
 Мала Гора — присілок, Холмогорський район, Архангельська область

Мала Гора — поселення, община Кочев'є, регіон Південно-Східна Словенія